Spojení písmen V a I může mít různé významy:

VI 
 VI – kód ISO 3166-2 pro  Americké Panenské ostrovy
 BY-VI – kód ISO 3166-2 pro  Vitebskou oblast
 6 (číslo) – římské číslice

Vi 
 Vi – šampion ve hře League of Legends

Sídla 
 Vi (Albánie) – sídlo v Albánii
 Vi (Švédsko) – sídlo ve Švédsku

vi 
 vi (editor) – obrazovkový textový editor

 vietnamština – dvojpísmenný kód pro jazyk podle ISO 639

.vi 
 .vi – internetová doména nejvyššího řádu pro Americké Panenské ostrovy

Zkratky
Značky